Municipio de Ransom puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ransom (condado de Columbus, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Columbus.
 Municipio de Ransom (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sargent.
 Municipio de Ransom (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Ransom (condado de Nobles, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nobles.
 Municipio de Ransom (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.